Torneigs de tennis femení: 
 Volvo Car Open 2021 (WTA 500)
 Musc Health Women's Open 2021 (WTA 250)